Vallatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vallatjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun, 
Vallatjärnen, Lappland, sjö i Arjeplogs kommun,

Se även
Valltjärn
Valletjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn